Motozintla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Motozintla de Mendoza, kommunhuvudort, Chiapas, 
 Motozintla (kommun i Mexiko), Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar